Vogel (německy „pták“) nebo Vogl [fógl] může znamenat:

příjmení osob
 Eberhard Vogel (* 1943) – východoněmecký fotbalista a trenér
 Hans Vogel (1881–1945) – německý politik
 Hermann Carl Vogel (1841–1907) – německý astronom
 Hermann Wilhelm Vogel (1834–1898) – německý chemik a fotograf
 Jaromír Vogel (1943–2022) – český hudební skladatel
 Jaroslav Vogel (1894–1970) – český dirigent a hudební skladatel
 Johann Vogel (* 1977) – švýcarský fotbalista
 Josef Florian Vogl (1818–1896) – česko-rakouský geolog a politik německé národnosti
 Kajetán Vogl (1750–1794) – římskokatolický kněz a hudební skladatel
 Manfred Vogel (* 1947) – východoněmecký fotbalista
 Mike Vogel (* 1979) – americký herec a model
 Petr Vogel (* 1968) – český zlatník, šperkař a vysokoškolský pedagog
 Pierre Vogel (Abu Hamza; * 1978) – německý muslim, salafista a boxer
 Rémy Vogel (1960–2016) – francouzský fotbalista
 Zdeněk Vogel (1913–1986) – český zoolog, herpetolog a spisovatel

v planetologii
 Vogel (kráter na Marsu);
 Vogel (kráter na Měsíci);

jiný význam
 Vogelova metoda průjezdu obloukem
 Vogel (Julské Alpy) - hora v Julských Alpách

Německá příjmení
Židovská příjmení